Naselja u Sloveniji
 Globočice (Brežice, Slovenija), naselje u općini Brežice
 Globočice pri Kostanjevici, naselje u općini Kostanjevica na Krki